Kuleschow ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Petrowitsch Kuleschow (* 1946), russischer Mikroelektroniker

 Lew Wladimirowitsch Kuleschow (1899–1970), sowjetischer Regisseur
 Oleg Michailowitsch Kuleschow (* 1974), russischer Handballspieler und -trainer
 Pawel Nikolajewitsch Kuleschow (1854–1936), russischer Tierzüchter und Zootechniker